Horsters ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Horsters (* 1955), Künstlername DJ der guten Laune, deutscher DJ
 Hans Horsters (1887–1957), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Horster
 Hörster